Java Class Library – libreria software per Java
 Job Control Language – linguaggio di scripting
 Juris Canonici Licentiatus – licenza in diritto canonico